Het FIM Wereldkampioenschap trial 2015 werd tussen 25 april en 13 september gereden, waarbij de rijders in 18 wedstrijden verdeeld over 9 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de negende wereldtitel op rij voor de Spaanse rijder Toni Bou, die zijn landgenoten Adam Raga en Jeroni Fajardo achter zich liet. Bou slaagde er in 13 van de 18 wedstrijden te winnen, bij de andere 5 eindigde hij op de tweede plaats. Raga op zijn beurt won de 5 andere wedstrijden, behaalde 10 keer een tweede plaats en 1 keer een derde.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2015